Julius Høegh-Guldberg er navnet på flere personer:

 Julius Høegh-Guldberg (officer) (1779-1861) – dansk officer og borgerrepræsentant
 Julius Høegh-Guldberg (politiker) (1842-1907) – dansk overretssagfører og medlem af Folketinget (Christopher Julius Emil Høegh-Guldberg)